Liste der Baudenkmale in Winsen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Winsen (Aller)
 Liste der Baudenkmale in Winsen (Luhe)